Gourmandises:

 Gourmandises — дебютный студийный альбом французской поп-певицы Ализе.
 Gourmandises — четвёртый сингл французской певицы Alizée.